Painted Desert Inn bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Painted Desert Inn (Navajo, Arizona), NRHP-ID: 75000217
 Painted Desert Inn (Petrified Forest National Park, Arizona), NRHP-ID: 87001421